

Aziende 
 WIND Hellas – azienda di telecomunicazioni greca
 WIND Mobile – azienda di telecomunicazioni canadese
 Wind Mobile – azienda di telecomunicazioni polacca
 Wind Telecom – azienda di telecomunicazioni olandese
 Wind Telecomunicazioni – ex azienda di telecomunicazioni italiana.
 Wind Tre – azienda di telecomunicazioni italiana nata dalla fusione di Wind Telecomunicazioni e 3 Italia

Cinema 
 Wind - Più forte del vento – film del 1992 diretto da Carroll Ballard
 Wind – film del 2019 diretto da Edwin Chang

Musica 
 Wind – gruppo musicale tedesco
 Winds – gruppo musicale norvegese
 W.I.N.D. – gruppo musicale italiano
 Wind – album di Gigi Masin del 1986
 The Wind – album di Warren Zevon

Altro 
 Edgar Wind – storico d'arte tedesco
 Wind – fiume del Canada

Altri progetti